Кузьменко Галина

Відомі носії
 Кузьменко Галина Андріївна (1896—1978) — дружина Нестора Махна.
 Кузьменко Галина (псевдо: «Надя») — (1922—2000) — вояк УПА, кулеметниця, пропагандист ТВ-21 «Гуцульщина».